Valongo (gemeente), een gemeente in het Portugese district Porto
Valongo (Valongo), een plaats in de Portugese gemeente Valongo
Valongo (Avis), een plaats in de Portugese gemeente Avis 

Valongo de Milhais, een plaats in de Portugese gemeente Murça
Valongo do Vouga, een plaats in de Portugese gemeente Águeda
Valongo dos Azeites, een plaats in de Portugese gemeente São João da Pesqueira